Portugalska nogometna reprezentanca zastopa Portugalsko na mednarodnih reprezentančnih nogometnih tekmovanjih. Deluje pod Portugalsko nogometno zvezo, prvo tekmo je odigrala leta 1921. Na svetovnih prvenstvih je najboljšo uvrstitev dosegla leta 1966 s tretjim mestom, na evropskih prvenstvih pa leta 2016 s prvim, ko je v finalu z 1ː0 premagala Francijo.

Dosežki na Evropskih prvenstvih

Moštvo na Evropskem prvenstvu v nogometu 2016

Sklici 

Nogomet na Portugalskem
Nogometne reprezentance po državah‎
Evropske nogometne reprezentance‎
Športna moštva, ustanovljena leta 1921
Športne reprezentance Portugalske